Władysław Borowski (1841-1866) – powstaniec styczniowy
 Władysław Marian Borowski (1875-1939) – polski pedagog
 Władysław Borowski (1916-1998) – polski zakonnik, biblista